Migot ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Migot (1891–1976), französischer Komponist, Maler und Dichter
 Olga Wormser-Migot (1912–2002), französische Historikerin